Naru peut indiquer :

Un verbe japonais :
 devenir ;
 sonner.

Un prénom mixte japonais :
 Naru Narusegawa, personnage féminin principal du manga/anime Love Hina ;
 Naru Osaka, personnage féminin secondaire du manga/anime Sailor Moon. Dans la version française de l'anime, elle est nommée « Nanou » ;
 Naru Sekiya, personnage principal du manga/anime Hanayamata.

Homonymie de prénom